Национальный чемпионат I 1976/1977 () — 75-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1976/1977
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1976 году
Спорт в Венгрии в 1977 году